Наші:

 «Наші» — книга Сергія Довлатова. 
 «Наші»  — націоналістична організація, створена в СРСР в 1991. 
 «Наші» — фільм Олександра Невзорова про січневі події 1991 у Вільнюсі. 
 «Наші» — профашистський молодіжний рух в Росії, створений у 2005.